28209 Chatterjee – asteroide della fascia principale

Persone 

 Aroup Chatterjee – scrittore e scrittore indiano naturalizzato britannico
 Asima Chatterjee – chimica indiana
 Partha Chatterjee – sociologo indiano
 Shoutir Kishore Chatterjee – statistico indiano